Црнча може да се односи на:

 Црнча (Љубовија), насеље у општини Љубовија, Република Србија
 Црнча (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Црнча (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Горња Црнча, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Доња Црнча, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Црнче (Јагодина), насеље у општини Јагодина, Република Србија које се некада звало Црнча
или

 Рудник Црнча, рудник у Републици Србији